Marilyn Scott (gospelzangeres), Amerikaanse gospel- en blueszangeres
 Marilyn Scott (jazzzangeres) (* 1949), Amerikaanse jazzzangeres
 Marilyn Scott-Waters (* 1958), Amerikaanse schrijfster